Ста́рый Сарайчи́к () — село в Махамбетском районе Атырауской области Казахстана. Входит в состав Сарайчиковского сельского округа. Код КАТО — 235649200.

История 
Рядом с селом расположено городище средневекового города Сарайчик, в настоящее время по большей части уничтоженного подмывом берега Урала.

Станица Сарайчиковская входила в 3-й Гурьевский военный отдел Уральского казачьего войска.

Ранее село называлось Сарайчик, теперь так называется расположенное рядом село (бывшее Опытное).

Население 
В 1999 году население села составляло 573 человека (282 мужчины и 291 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 662 человека (328 мужчин и 334 женщины).

Достопримечательности 
Городище Сарайчик.

Известные люди 
 Саур Атрауов (1901—1938) — советский казахский политический и общественный деятель.
 Зулкарнай Алдамжарович Алдамжар — советский и казахстанский историк. Доктор исторических наук (1986), профессор, академик Академии высшей школы Республики Казахстан.

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Махамбетского района
Станицы Уральского казачьего войска